Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres M et D.

Codes 
 .md, Moldavie selon la liste des domaines de premier niveau d'Internet
 .md, extension de nom de fichier pour le langage de balisage Markdown
 MD, Moldavie
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 MD, Maryland, État des États-Unis
 MD, Air Madagascar, selon la liste des codes IATA

Sigles, abréviations et symboles 
 MD, Medicinæ doctor, docteur en médecine en latin (abréviation utilisée notamment en anglais)
 Md, symbole de l'élément chimique mendélévium
 MD, Minidisc
 MD, la console de jeu Sega Mega Drive
 en informatique, md est une commande présente sur plusieurs systèmes d'exploitation qui signifie  (« créer répertoire »), voir mkdir
 Md, abréviation de milliard
 MD, marketing direct
 MD, maître de donjon dans le lexique du jeu de rôle
 MD, abréviation populaire de MDMA (ou ecstasy), drogue psychotrope à usage récréatif 
 MD, abréviation qui désigne le journal sportif catalan Mundo Deportivo
 Md, abréviation de microdermal, piercing microdermal
 md, abréviation de Markdown, en informatique un langage de balisage léger
 MD, abréviation de  (diplôme de master)

Autres 
 MD, 1 500 en chiffres romains

Abréviation
Code